Gholson ist der Familienname folgender Personen:

 James Gholson (1798–1848), US-amerikanischer Politiker
 Richard D. Gholson (1804–1862), US-amerikanischer Politiker
 Samuel Jameson Gholson (1808–1883), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Thomas Gholson (~1780–1816), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Saunders Gholson (1810–1868), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Gholson ist der Name folgender Orte:
 Gholson (Mississippi), Ort in den Vereinigten Staaten
 Gholson (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Golson